Чемпионат Африки по международным шашкам среди мужчин проходил с 18 сентября по 4 октября  2016 года в Бамако, Мали. Участвовали 18 шашистов из Гвинеи, Буркина Фасо, ДР Конго, Камеруна, Сенегала, Кот Д'Ивуара и Бенина, в том числе, 3 международных гроссмейстера, 1 международный мастер и 3 мастера ФМЖД.

Основная программа 
Соревнование проводились по круговой системе. Четверо лучших спортсменов получали право выступить на чемпионате мира 2017.

Блиц 
В полуфиналах спортсмены играли в трёх подгруппах по 10 шашистов. Четверо лучших сыграли в финале.

Финал 

GMI — международный гроссмейстер 

MI — международный  мастер

MF — мастер ФМЖД

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB.
 Расписание туров

2016 год в шашках
Сентябрь 2016 года
Чемпионаты Африки по международным шашкам
Октябрь 2016 года
Международные спортивные соревнования в Бамако
Чемпионаты Африки в 2016 году
2016 год в Мали